

Patronyme 

 Georges Yvetot (1868-1942), syndicaliste révolutionnaire et homme politique français.

Toponyme 

 Yvetot, commune française du département de la Seine-Maritime en région Normandie.
 Yvetot-Bocage, commune française du département de la Manche en région Normandie.
 Arrondissement d’Yvetot, ancien arrondissement français du département de la Seine-Inférieure (aujourd’hui département de la Seine-Maritime), supprimé en 1926
 Canton d'Yvetot, canton français du département de la Seine-Maritime en région Normandie.